Khouribga () ist eine Provinz Marokkos. Sie gehört seit der Verwaltungsreform von 2015 zur Region Béni Mellal-Khénifra (davor zu Chaouia-Ouardigha) und liegt im Zentrum des Landes südöstlich von Casablanca. Die Provinz hat 499.144 Einwohner (2004).

Größte Orte  
(Einwohner am 2. September 2004)

Marokkanische Provinz oder Präfektur
Béni Mellal-Khénifra